Il Sovran Bank Classic 1991 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È la 24ª edizione del torneo di Washington, che fa parte della categoria Championship Series nell'ambito dell'ATP Tour 1991, Si è giocato a Washington negli Stati Uniti, dal 15 al 21 luglio 1991.

Campioni

Singolare 

 Andre Agassi ha battuto in finale  Petr Korda 6-3, 6-4

Doppio 

 Scott Davis /  David Pate hanno battuto in finale  Ken Flach /  Robert Seguso 6-4, 6-2

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

 
ATP Tour 1991